Björköby kan avse:

 Björköby, Vetlanda kommun – en tätort i Vetlanda kommun
  Björköby, Korsholm – ett samhälle på Björkö, Korsholm

Se även
 Björkö - flera betydelser